Георги Фотев може да се отнася за:

 Георги Фотев (1862 – 1942), български революционер от ВМОРО, родом от Свиленград
 Георги Фотев (? – 1901), български революционер от ВМОРО, родом от Одрин
 Георги Фотев, български революционер от ВМОРО, родом от село Мъклен
 Георги Фотев (1941 -), български социолог